Muški košarkaški olimpijski turnir 1984. odigrao se u Los Angelesu od 29. srpnja do 10. kolovoza. SSSR i većina zemalja Varšavskog pakta (osim Rumunjske) te još neke realsocijalističke države nisu sudjelovale zbog uzvratnog bojkota. Branitelj naslova bila je Jugoslavija, a naslov su osvojile SAD.

Turnir

Skupina A 

29. srpnja 1984.

30. srpnja 1984.

1. kolovoza 1984.

2. kolovoza 1984.

4. kolovoza 1984.

Skupina B 

29. srpnja 1984.

31. srpnja 1984.

1. kolovoza 1984.

3. kolovoza 1984.

4. kolovoza 1984.

Izbacivanje 

Športovi na OI 1984.
Košarka na Olimpijskim igrama